Ги Маццони (, 29 августа 1929, Тунис — 25 октября 2002, Монтрёй) — французский шахматист, врач по профессии. Двукратный чемпион Франции (1961 и 1965 гг.). Четырехкратный серебряный призер чемпионатов Франции. В чемпионате 1963 г. поделил 1—2 места с А. Тьелльманом и уступил ему звание чемпиона по дополнительным показателям. В 1964 г. аналогичным образом уступил звание чемпиона Франции М. Роосу, в 1969 г. — Ж. Планте. В чемпионате Франции 1954 г. единолично занял 2-е место.

В составе сборной Франции участник двух шахматных олимпиад (1964 и 1966 гг.). Дважды представлял Францию в зональных турнирах (1963 и 1966 гг.). Участвовал в сильном международном турнире в Монте-Карло (1967 г.).

Начинал шахматный путь в Тунисе. В 1947 г. стал чемпионом Туниса. В 1958 г. стал чемпионом Парижа (ранее, в 1954 г. в аналогичном турнире поделил 1—2 места с С. М. Попелем и проиграл ему дополнительный матч).

В июле 1971 г. при введении системы Эло получил рейтинг 2260. Наивысший исторический рейтинг Маццони (по версии Chessmetrics) — 2437 (в апреле 1963 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции
Шахматисты XX века
Родившиеся в Тунисе